Nedre Tjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nedre Tjärnen, Västmanland, sjö i Nora kommun, 
Nedre Tjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Nedre Tjärn, sjö i Arjeplogs kommun,  (7,85 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn